Лисков () — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Лисков, Альфред Германович (1910—1942) — немецкий солдат-перебежчик, 21 июня 1941 года сообщивший советскому командованию о готовящейся немецкой агрессии.
 Лисков, Барбара (род. 1939) — американский учёный в области информатики.
 Лисков, Валерий Николаевич (род. 1958) — советский украинский легкоатлет.
 Лисков, Христиан Людвиг (1701—1760) — немецкий дипломат и писатель-сатирик.

См. также 
 Лисково — название нескольких населённых пунктов.